Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980 w Lake Placid został rozegrany w dniach 20-21 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Whiteface Mountain. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Hanni Wenzel z Liechtensteinu, srebro wywalczyła Irene Epple z RFN, a brąz zdobyła Francuzka Perrine Pelen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980